O AAMI Stadium é um estádio localizado em Adelaide, Austrália. É a casa dos times de Futebol Australiano do Adelaide Crows e do Port Adelaide Power.

Inaugurado em 4 de Março de 1974 como Football Park, tem capacidade para 51.515 torcedores, cerca de 6,5% da população de Adelaide, o que torna raros os jogos com casa cheia. Porém o recorde de público foi de 66.897, no dia 28 de Setembro de 1976, na final da South Australian National Football League - SANFL, a final regional do Futebol Australiano.

Ligações externas 
 Foto por Satélite - Google Maps

Estádios de futebol australiano
Construções de Adelaide (Austrália)